Чарльз Смит:
 Смит, Чарльз Аарон, более известный как Бубба Смит (1945—2011) — американский актёр и игрок в футбол.
 Смит, Чарльз Беннетт (1870—1939) — американский политический деятель, член Палаты представителей от штата Нью-Йорк.
 Смит, Чарльз Брукс (1844—1899) — американский политический деятель, член Палаты представителей от штата Западная Виргиния.
 Смит, Чарлз Гамильтон (1776—1859) — английский художник, шпион и натуралист.
 Смит, Чарльз Даниэль (род. 1965) — американский баскетболист.
 Смит, Чарльз Иствик (1820—1900) — американский инженер и ботаник.
 Смит, Чарльз Корнелиус (род. 1975) — американский баскетболист.
 Смит, Чарльз Леонард (1866—1923) — американский ботаник.
 Смит, Чарльз Луис (1892—1982) — американский политический деятель, мэр Сиэтла.
 Смит, Чарльз Мартин (род. 1953) — американский актёр и режиссёр.
 Смит, Чарльз Мэнли (1868—1937) — американский политический деятель, губернатор штата Вермонт.
 Смит, Чарльз Орелиус (1861—1916) — американский политический деятель, исполняющий обязанности губернатора Северной Каролины.
 Смит, Чарльз Пайпер (1877—1955) — канадско-американский ботаник.
 Смит, Чарльз Роуч (1807—1890) — британский антиквар, член-основатель Британской археологической ассоциации.
 Смит, Чарльз Сидни (1879—1951) — британский ватерпольный вратарь, олимпийский чемпион.
 Смит, Чарльз Фергюсон (1807—1862) — американский военный деятель, генерал армии Союза в Гражданской войне.
 Смит, Чарльз Эдвард (род. 1967) — американский баскетболист.
 Смит, Чарльз Эйчисон (1871—1940) — британский и индийский офицер.
 Смит, Чарльз Эмори (1842—1908) — американский журналист и политический деятель, посол США в России.